Roma — a cidade, atual capital de Itália
 Roma Antiga
 Reino de Roma (753-509 a.C.)
 República Romana (509-31 a.C.)
 República Romana (1798-1799)
 República Romana (1849)
 Império Romano (27 a.C.-476 d.C.)
 Rei dos Romanos — títulos do imperador do Sacro Império Romano-Germânico
 Epístola aos Romanos — livro do Novo Testamento da Bíblia
 Romanos (Saragoça) — município da província de Saragoça, Espanha

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de história